«Четвертак» () —  американский фильм-драма режиссёра Джеймса Фоули с Аль Пачино, Мэри Элизабет Мастрантонио и Джерри Бароне  в главных ролях. Название отсылает к американскому   термину «два бита», означающему четверть доллара. Основан на полубиографическом сценарии Джозефа Стефано.

Сюжет
Америка. 1933 год. Дженнаро, младший член итальянской семьи,  горит  желанием оказаться в только что открывшемся кинотеатре «Ла Палома».  Но билет туда стоит 25 центов, а у него  денег нет. Положение кажется безнадёжным, но его дедушка  с самого утра утверждает, что  умрет до конца дня  и оставит внуку монету номиналом в те самые  в 25 центов.

В ролях
Джерри Бароне — Дженнаро
Мэри Элизабет Мастрантонио — Луиза  Спирито
Аль Пачино  — дедушка
 Энди Романо — доктор Бруна
 Джефф Пирсон  — доктор Уилсон

Награды и номинации
 Young Artist Awards 1996
 Лучший семейный фильм-драма — номинация
 Лучший молодой актёр  (Джерри Бароне) — номинация

Примечания

Ссылки
 
 
 

Фильмы США 1995 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Miramax Films
Фильмы на английском языке
Молодёжные фильмы